De FA Cup 1985–1986 was de 105de editie van de oudste voetbalbekercompetitie ter wereld, de Engelse FA Cup. De eerste ronde begon op 16 november 1985. Het toernooi eindigde op zaterdag 10 mei 1986 met de finale in het (oude) Wembley Stadium in Londen onder leiding van scheidsrechter Alan Robinson. De beker ging voor de derde keer in de clubgeschiedenis naar Liverpool, dat in de finale met 3–1 te sterk was voor stadgenoot Everton, onder meer door twee treffers van de Welshe spits Ian Rush.

Schema

Finale

Zie ook
 Finale League Cup 1986
 Football League Cup 1985/86
 Engels voetbalkampioenschap 1985/86

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 1985/86